Алкснас () — топоним Литвы:
 Алкснас — озеро в Римшеском старостве Игналинского района;
 Алкснас — одно из названий озера Алкенас в Линкмянском старостве Игналинского района;
 Алкснас — озеро в Судейкском старостве Утенского района;
 Алкснас — озеро в Куктишкском старостве Утенского района;
 Алкснас — озеро в Зарасайском районе;
 Алкснас — хутор в Игналинском районе.